Сезон 2016-2017 в Ла Лізі — 86-й чемпіонат Іспанії з футболу, що проходив з 19 серпня 2016 по 21 травня 2017 року. Участь у змаганні беруть 20 команд, у тому числі 3 команди, які попереднього сезону підвищилися у класі зі Сегунди.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди

Стадіони

Турнірна таблиця 
Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати матчів

Бомбардири

Асистенти

Хет-трики 

(В) – господарі ; (Г) – гості

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Ла Ліга на soccerway 

2016 у футболі
2017 у футболі
Сезони іспанської Прімери
2016 в іспанському спорті
2017 в іспанському спорті